est un personnage fictif de la série La Vie de palace de Zack et Cody et La Vie de croisière de Zack et Cody. Il est aussi apparu dans des  comme Hannah Montana, Les sorciers de Waverly Place ou Phenomène Raven, Jessie.

Le personnage est interprété par Phill Lewis.

Biographie

Dans La Vie de Palace de Zack et Cody 
À l'hôtel Tipton, il est le gestionnaire. Moseby est connu pour employer un langage soutenu. Il sait parler anglais, français, espagnol, japonais, etc. Il est très souvent agacé par Cody, mais surtout par Zack, au point qu'il ait juré ne jamais avoir d'enfants. Malgré cela, il a beaucoup d'affection envers eux. Par exemple, quand ils sont allés à un match de baseball, il a attrapé la balle pour Cody, ce qui a finalement fait de lui « L'homme le plus haï de Boston ». Ou dans l'épisode Le rein des océans dans La Vie de croisière de Zack et Cody, il dit qu'il savait que Zack n'est pas un voleur (même si avant de le dire, il a fait une longue liste de tous les défauts de Zack). Dans l'épisode Le fantôme de la suite 613, il a mentionné avoir commencé comme groom.

 a plus été présent pour London que son propre père. Il lui a enseigné à marcher, et lui a appris l'alphabet (ce qui lui a pris ). Il lui a aussi appris le vélo, le roller et lui a même enseigné la conduite.

Dans La Vie de croisière de Zack et Cody 
On découvre dans cette série qu'il adore les mouchoirs de poche et qu'il est un grand fan du Petit  et de Jordin Sparks. Il aide toujours les enfants quand ils ont des ennuis, comme dans l'épisode de la belle et l'escroc où il se fait passer pour un rappeur pour récupérer les  de London. Dans l'épisode Rupture à Paris, il est révélé qu'il a une carte du monde sur laquelle il colorie chaque pays dans lequel Cody s'est fait expulser d'un restaurant. Dans l'épisode Partie d'échec on apprend qu'il adore les échecs et qu'il a un site web où il explique ses stratégies.

Mario Moseby et Emma Tutweiller 
 est l'enseignante de Zack, Cody, London, Bailey, Woody et Marcus sur le . Dans La double vie de , il commence à avoir de l'attirance envers elle mais essaye de le nier. Dans l'épisode les couples se forment, Zack et London changent les réponses d'un questionnaire de rencontres amoureuses pour les mettre ensemble. Ils s'entendent bien, jusqu'à ce que Moseby mentionne les . Ils vont alors découvrir que Zack et London ont trafiqué leurs réponses. Dans l'épisode l'art de séduire, ils vont être en désaccord pour organiser un bal sur le pont découvert : Moseby veut le thème du Moyen Âge et Tutweiller les années 1980. Woody va cependant partager le pont en deux et la fête va bien se passer. Ils danseront tous les deux et se mettront officiellement en couple. Dans l'épisode Le bal de fin d'année, Emma et Mario seront élus roi et reine du bal par les étudiants. Dans l'épisode Une fin d'année précipitée, le tout dernier épisode de la série, Moseby demande  en mariage.

Personnage de Zack et Cody